est un footballeur japonais né le .

Biographie

Liens externes 
 

Footballeur japonais
Naissance à Tokyo
Naissance en août 1979
Joueur du Kashiwa Reysol
Joueur de l'Albirex Niigata
Joueur du Ventforet Kofu
Joueur du Tokushima Vortis
Joueur du Yokohama FC
Joueur du Giravanz Kitakyushu